John Davies peut désigner :
 John Davies of Hereford (1565?–1618), poète ;
 Dr. John Davies (c.1567-1644), lexicographe, traducteur et éditeur ;
 Sir John Davies (1569-1626), poète et homme d'État ;
 John Davies (1679-1732), critique anglais ;
 John Davies (1816-1850), physicien anglais ;
 John Davies (1814-1872), publicateur ;
 John Davies (1897-?), international de rugby à XV gallois ;
 Ernest Albert John Davies (1902-1991), homme politique ;
 John P. Davies (1908–1999), diplomate américain ;
 John Davies (1916-1979), homme d'affaires de la British Petroleum ;
 John R.T. Davies (1927-2004), musicien ;
 John Davies (1929-2020), nageur australien ;
 John Davies (1934-), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 John Davies (1938-2003), athlète néo-zélandais ;
 John Davies (1938-2015), historien gallois ; 
 John Howard Davies (1939-), producteur de télévision ;
 John Davies (1941-1969), international de rugby à XV gallois ;
 John Rhys-Davies (1944-), acteur gallois ;
 John Davies (1946-), sculpteur britannique ;
 John Davies (1949-), photographe britannique ;
 John Davies (1971-), international de rugby à XV gallois ;
 John Quentin Davies, homme politique britannique ;
 John Stewart Davies, évêque.